Гран-при Бразилии 1988 года — стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на автодроме имени Нельсона Пике в Жакарепагуа, Бразилия. Соревнования состоялись 3 апреля 1988 года.

Гонка 
На прогревочном круге у автомобиля Айртона Сенны сломался селектор коробки передач и он завершал круг на первой передаче. Первый старт был отменен, и Сенна стартовал на запасной машине из боксов.

Ален Прост лидировал во время второго старта, Мэнселл был на втором месте, когда на 19 круге датчик температуры показал, что его автомобиль перегрелся. Найджел заехал в боксы для проверки, заглох и сошёл. На второе место вышел Герхард Бергер. Сенна прорывался через весь пелотон — после первого круга он был на 21 месте, после четвёртого — на 15, после десятого — на 8, вошёл в очковую зону на 13 круге, а на 20 круге вовсе вышел на второе место.

Прост заехал на пит-лейн и сохранил лидерство, Сенна сделал то же самое кругом позже, но заглох и откатился на шестое место. Почти сразу бразильцу показали чёрный флаг и дисквалифицировали за смену машины после прогревочного круга. Прост легко довел дело до победы, Бергер, хоть и сократил отставание до 10 секунд, финишировал вторым.
 
Нельсон Пике в домашней для себя гонке приехал третьим, опередив Дерека Уорика на Эрроузе, Микеле Альборето на Феррари и Сатору Накадзиму на другом Лотусе.

|}

 170-й подиум для Lotus.
 150-й Гран-при для March.
 Алекс Каффи использовал модифицированное шасси Формулы-3000, так как шасси Формулы-1 не было готово. В результате, этот Гран-при стал последним, на который был заявлен участник, использовавший легендарный двигатель Ford-Cosworth DFV — спустя почти 21 год с момента его дебюта.
 Дебют двигателей Judd в Формуле-1.
 Дебют в Формуле-1 гонщиков Маурисио Гужельмина, Джулиана Бэйли, Бернда Шнайдера, Луиса-Перес Сала и Оскара Ларраури.
 Дебют в Формуле-1 для команд Euro Brun (а также для Стефано Модена в её составе) и BMS Scuderia Italia (а также для Алекса Каффи в её составе).
 Первый Гран-при для: Айртона Сенна за McLaren, Нельсона Пике за Lotus, Герхарда Бергера за Ferrari, Риккардо Патрезе за Williams, Стефана Юханссона за Ligier, Алессандро Наннини за Benetton, Андреа де Чезариса за Rial, Филиппа Стрейффа за AGS, Габриэле Тарквини за Coloni, Пьеркарло Гиндзани за Zakspeed, Никола Ларини за Osella.

Ссылки 
 
 
 
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Бразилии